Poelzig ist der Familienname folgender Personen:

 Dörte Poelzig (* 1978), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Hans Poelzig (1869–1936), deutscher Architekt, Maler, Bühnenbildner und Hochschullehrer
 Marlene Moeschke-Poelzig (1894–1985), deutsche Bildhauerin und Architektin
 Peter Poelzig (1906–1981), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Ruth Poelzig (1904–1996), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Pölzig